W Czechach
 Bernartice – wieś i gmina w powiecie Benešov, w kraju środkowoczeskim
 Bernartice – wieś i gmina w powiecie Jesionik w kraju ołomunieckim
 Bernartice – wieś i gmina w kraju południowoczeskim, w powiecie Písek
 Bernartice – wieś i gmina w kraju kralovohradeckim, w powiecie Trutnov